Суперлига Грчке у сезони 2011/12 било је шесто издање Суперлиге, а укупно 76 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2010/11. из лиге су испали Лариса из Ларисе, Пансераикос из Сера и Ираклис из Солуна; док су због намјештања утакмица из лиге избачени Кавала из Кавале и Олимпијакос из Волоса. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге — Панетоликос из Агриниона, другопласирана ПАС Јањина из Јањине, и ОФИ из Крита, као побједник плеј офа за пласман у Суперлигу. Након избацивања Кавале и Олимпијакос Волоса из Суперлиге, два преостала мјеста употпунили су учесници плеј офа Левадијакоса из Ливадије и Докса из Драме.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се у групну фазу Лиге шампиона за сезону 2012/13, док клубови од другог до петог мјеста иду у плеј оф за пласман у европска такмичења. Побједник плеј офа иде у квалификације за Лигу шампиона, док два клуба из плеј офа и побједник Купа (односно финалиста купа уколико је побједник освојио титулу) иду у квалификације за лигу Европе: другопласирани у плеј оф, трећепласирани у треће коло квалификација, док четвртопласирани остаје без пласмана у европска такмичења, у случају да Куп освоји екипа испод петог мјеста на табели, у противном чевртопласирани клуб учествоваће у квалификацијама за Лигу Европе од другог кола квалификација. Уколико је побједник Купа завршио међу првих пет у лиги, учествоваће у плеј офу за могући пласман у Лигу шампиона. Уколико плеј оф заврши на позицијама од два до четири, сва четири клуба пласираће се у европска такмичења, док ће побједник Купа стартовати од плеј оф рунде. Из лиге испадају три последњепласиране екипе на крају сезоне.

Преглед сезоне 

Сезона је почела 27. августа 2011. године, утакмицом ОФИ - Атромитос; завршена је 22. априла 2012. године. Титулу је освојио Олимпијакос, 39 укупно, девет бодова испред Панатинаикоса.

На крају сезоне 2010/11, Кавала и Олимпијакос Волос су оптужени за намјештање утакмица и првобитно су избачени у Другу лигу. Оба клуба су уложила жалбу на одлуку. На дан 10. августа 2011, фудбалски савез Грчке донио је на суду одлуку да оба тима остану у лиги, али да сезону 2011/12 почну са негативним бодовима: Олимпијакос Волос -10, Кавала -8. На дан 23. августа 2011, Олимпијакос Волос и Кавала нису добили лиценцу за такмичење у Суперлиги за сезону 2011/12 и избачени су у Четврту лигу (Делта Етники), због намјештања утакмица. Оба тима су поново уложили жалбу у септембру 2011, коју је Професионални спортски комитет одбацио и дефинитивно су избачени у Четврту лигу. Два мјесеца након почетка лиге, 22. октобра 2011, Суперлиги су прикључени Докса Драма и Левадијакос. Докса и Левадијакос су такмичење почели од 10 кола, док су утакмице првих девет кола играли у терминима од новембра 2011. до марта 2012.

Клубови у сезони 2011/12.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Олимпијакос се као првак пласирао директно у групну фазу Лиге шампиона 2011/12;
 Панатинаикос - плеј оф за европска такмичења;
 ПАОК - плеј оф за европска такмичења;
 Атромитос - плеј оф за европска такмичења;
 АЕК - плеј оф за европска такмичења;
 Пантракикос је нови прволигаш;
 Бер је нови прволигаш;
 Платанијас је нови прволигаш;
 Ерготелис испада у Другу лигу;
 Панетоликос испада у Другу лигу;
 Докса Драма испада у Другу лигу;
 Панатинаикос -3 бода;
 Арис -3 бода.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Статистика

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Листа асистената 

Листа асистената:

Гледаност 
Укупна и просјечна гледаност клубова у утакмицама на домаћем терену:

Судије 

Списак главних судија са бројем утакмица које су судили:

УЕФА плеј оф 

У плеј офу за пласман у европска такмичења учествују тимови који су у лиги завршили на позицијама од другог до петог мјеста. Побједник плеј офа обезбиједиће пласман у треће коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2012/13. С обзиром на то да је Олимпијакос освојио Куп, сва четири тима ће изборити пласман у европска такмичења. Другопласирани у плеј оф фазу квалификација за Лигу Европе, трећепласирани у треће коло квалификација за Лигу Европе, док ће се четвртопласирани такмичење почети од другог кола квалификација за Лигу Европе.

У плеј офу, клубови не стартују са нула бодова. Петопласирани клуб ће почети плеј оф са нула бодова, док ће преостала три клуба добити бонус бодове, на основу броја бодова освојених у регуларном дијелу. Од броја освојених бодова сва три клуба посебно одузима се број освојених бодова петопласираног клуба, а затим се дијели са пет и добијени број представља бонус бодове са којима три клуба почињу плеј оф.

Бонус бодови 

Бодови се заокружују на цијели број.

Резултати

Табела плеј офа 

АЕК је завршио други у плеј офу и тако изборио учешће у лиги Европе од плеј оф фазе, међутим, није добио лиценцу од фудбалског савеза Грчке за учешће у Лиги Европе за сезону 2012/13, због дуга од 35 милиона евра. Након што је АЕК остао без лиценце, Атромитосу је припало мјесто у плеј оф фази квалификација за Лигу Европе; док ће ПАОК умјесто од другог, стартовати од трећег кола квалификација за Лигу Европе. Умјесто АЕК-а, трећи представник у Лиги Европе је шестопласирани из Суперлиге — Астерас, који ће такмичење почети од другог кола квалификација.

Листа стријелаца плеј офа 

Листа стријелаца:

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2012/13.

Лига шампиона

Квалификације 

Панатинаикос је испао од Малаге у плеј офу; у Малаги је изгубио 2:0, док је меч у Атини завршен без голова. Панатинаикос такмичење наставља у групној фази лиге Европе.

Групна фаза 

Жријеб за групну фазу одржан је у Грималди форуму у Монаку, 30. авуста 2012. У групну фазу пласирала су се 32 клуба, који су подијељени у осам група са по четири тима. Олимпијакос је извучен у групи са Арсеналом, Шалкеом и Монпељеом.

Табела 

 Олимпијакос је групну фазу Лиге шампиона завршио на трећем мјесту, са освојених девет бодова и такмичење наставља у првој елиминационој фази Лиге Европе — 1/16 финала.

Лига Европе

Квалификације 

Астерас је у трећем колу квалификација елиминисан од Маритима. Обје утакмице завршене су ремијем, али је Маритимо прошао даље због више голова датих у гостима. ПАОК и Атромитос су елиминисани у плеј офу. Паок је након побједе кући против Рапида из Беча 2:1, поражен у Аустрији 3:0; док је Атромитос испао од Њукасла након пораза у Енглеској 1:0.

Групна фаза 

У групној фази Лиге Европе учествује 48 тимова, који су подијељени у 12 група са по четири тима. Жријеб за групну фазу одржан је 31. августа 2012. године у Грималди форуму у Монаку. Једини представник Грчке у групној фази, Панатинаикос, извучен је у групи са Тотенхемом, Лациом и Марибором. Из сваке групе по двије првопласиране екипе пролазе у елиминациону фазу — 1/16 финала.

 Панатинаикос је групну фазу Лиге Европе завршио на трећем мјесту, са 5 бодова и завршио је учешће у европским такмичењима.

Елиминациона фаза

1/16 финала 

Пласман у елиминациону фазу Лиге Европе обезбиједио је Олимпијакос, који је у Лиги шампиона освојио треће мјесто. На жријебу одржаном 20. децембра 2012, одлучено је да Олимпијакос игра против Левантеа. Шпанци су славили у првом мечу 3:0, док су и у реваншу у Пиреју побиједили 1:0 и пласирали се у осмину финала. Олимпијакос је завршио учешће у европским такмичењима.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу